Die Nouméa International 1999 als offene internationale Meisterschaften von Neukaledonien im Badminton wurden Ende Juli 1999 ausgetragen.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=16EF6BCD-ACCE-41C9-9806-77F942C94196

1999
Badminton 1999